Ménélik  fut le premier roi d'Éthiopie, fils légendaire du roi Salomon et de la reine de Saba.
 Ménélik II a été Négus du Shewa (1865 - 1889) et roi des rois de l'Empire d'Éthiopie (1889 - 1913).
 Ménélik est aussi un rappeur français.